Bain är ett efternamn.

Personer
 Alexander Bain, flera personer
 Alexander Bain (filosof) (1818–1903), skotsk psykolog och filosof
 Alexander Bain (uppfinnare) (1811–1877), engelsk mekaniker och uppfinnare
 Andretti Bain (född 1985), friidrottare från Bahamas
 Barbara Bain (född 1931), amerikansk film- och tv-skådespelerska
 Conrad Bain (1923–2013), kanadensiskfödd amerikansk skådespelare
 Dan Bain (1874–1962), kanadensisk multiidrottare och affärsman
 George Grantham Bain (1865–1944), amerikansk pressfotograf
 Jimmy Bain (1947–2016), brittisk basist
 Mary Bain (1904–1972), amerikansk schackspelare
 Robert Nisbet Bain (1854–1909), brittisk historiker
 Scott Bain (född 1991),  skotsk fotbollsmålvakt

Engelska efternamn